Collematospora är ett släkte av svampar. Collematospora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Collematospora